Il doppio  del Copa Petrobras São Paulo 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Franco Ferreiro e Ricardo Mello erano i detentori del titolo, Mello non ha partecipato mentre Ferreiro ha fatto coppia con André Sá e ha battuto in finale Rui Machado e Daniel Muñoz de la Nava 3–6, 7–6(2), [10–8.

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  André Sá (campioni)
  Juan Pablo Brzezicki /  Leonardo Tavares (ritiro per uno strappo muscolare a Brzezicki)

  Rui Machado /  Daniel Muñoz de la Nava (finale)
  Rogério Dutra da Silva /  João Souza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Petrobras São Paulo 2010